{| class=wikitable 
! style="background: silver"|Nom
! style="background: silver"|Designacióprovisional
! style="background: silver"|Data de descobriment
! style="background: silver"|Lloc de descobriment
! style="background: silver"|Descobridor/s
|-
| 214401 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214402 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214403 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214404 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214405 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214406 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214407 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214408 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214409 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214410 - || ||  || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 214411 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214412 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214413 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214414 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214415 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214416 - || ||  || Lake Tekapo || A. C. Gilmore
|-
| 214417 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214418 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214419 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214420 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214421 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214422 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214423 - || ||  || Junk Bond || D. Healy
|-
| 214424 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214425 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214426 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214427 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214428 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214429 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 214430 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214431 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214432 - || ||  || Vicques || M. Ory
|-
| 214433 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214434 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 214435 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214436 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 214437 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214438 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214439 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214440 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214441 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 214442 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214443 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214444 - || ||  || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 214445 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214446 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214447 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214448 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214449 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214450 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214451 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214452 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214453 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214454 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214455 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214456 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214457 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214458 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214459 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214460 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 214461 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214462 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214463 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214464 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214465 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214466 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214467 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214468 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214469 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214470 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214471 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214472 - || ||  || Apache Point || A. C. Becker
|-
| 214473 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214474 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214475 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214476 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214477 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214478 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 214479 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214480 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 214481 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 214482 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214483 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214484 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214485 - || ||  || Ottmarsheim || C. Rinner
|-
| 214486 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214487 - || ||  || Andrushivka || Andrushivka
|-
| 214488 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214489 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214490 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214491 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214492 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214493 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214494 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 214495 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214496 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214497 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 214498 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 214499 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 214500 - || ||  || Palomar || NEAT
|}

 
4